Le CAR Trophy 2006 est une compétition organisée par la Confédération africaine de rugby qui oppose les nations africaines de deuxième division du 24 mars au . La division Nord est remportée par le Niger, tandis que le vainqueur de la division Sud est la Tanzanie.

Division Nord

Division Nord A 
Le tournoi se déroule à Niamey au Niger du 24 mars au 28 mars 2006.

Classement 

|}

Détail des résultats

Division Nord B 
Le tournoi se déroule à Lomé au Togo du 25 juillet au 29 juillet 2006.

Classement 

|}

Détail des résultats

Finale

Division Sud

Division Sud A 
Le tournoi se déroule à Arusha en Tanzanie du 15 août au 19 août 2006.

Classement 

|}

Détail des résultats

Division Sud B 
Le tournoi se déroule à Port-Louis sur l'Île Maurice du 30 mai au 3 juin 2006.

Classement 

|}

Détail des résultats

Finale

Finale pour le titre

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel de la Confédération africaine de rugby

2006
Rugby à XV en 2006